Švidkoj je priimek več oseb:
 Pavel Vasiljevič Švidkoj, sovjetski general
 Mihail Švidkoj, direktor Federalne agencije za kulturo in kinematografijo Ruske federacije

Ruski priimki